Villa Cattaneo – villa di Genova
 Villa Cattaneo – villa di Cornovecchio
 Villa Cattaneo – villa di San Quirino
Villa Cattaneo – villa di Paradiso nel Canton Ticino